Carmichael steht für:
 Carmichael (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Carmichael-Funktion, zahlentheoretische Funktion
 Carmichael-Zahl, fermatsche Pseudoprimzahl
 Satz von Carmichael, zahlentheoretische Aussage zu Zufallszahlengeneratoren#
 Carmichael House

Carmichael ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Carmichael (Kalifornien)
 Carmichael (Maryland)
 Carmichael (Mississippi)
 Carmichael Crossroads, South Carolina
 Carmichael Hill, New York

astronomischer Objekte:
 Carmichael (Mondkrater), Krater auf dem Mond